Basket-ball peut désigner :

Sport 
 Le basket-ball, le sport de ballon.

Jeu vidéo 
 Basketball, , un jeu de basket-ball sorti en 1973 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey ;
 Basketball, un jeu vidéo édité en 1974 par Taito ;
 Basketball, un jeu vidéo sorti en 1978 sur Atari 2600 ;
 Basketball, un jeu vidéo sorti en 1980sur Intellivision.